Ludvig VIII (), född 5 april 1691 i Darmstadt (i nuvarande tyska förbundslandet Hessen), död 17 oktober 1768 även i Darmstadt, var regerande lantgreve av Hessen-Darmstadt från 1739 till sin död 1768. Han var son till Ernst Ludvig av Hessen-Darmstadt och Dorothea Charlotte av Brandenburg-Ansbach.

Biografi
I likhet med sin far var han inte särdeles ekonomiskt sinnad och det var enbart hans vänskapliga relationer med Kejsarinnan Maria Teresia och hennes intervention som räddade lantgrevskapet från att gå i konkurs. Under Ludvig VIII:s regeringstid inrättades ett spinnhus 1742 och ett offentligt barnhem 1746. Även liksom sin far var parforcejakt ett av Ludvig VIII:s stora intressen. Större delen av sitt ämbete utövade han från jaktslottet Kranichstein och i folkmunn kom han därför att benämnas som "jaktlantgreven".

Ludvig VIII efterträddes på den lantgrevliga tronen av sin äldste son, Ludvig IX.

Familj 
Ludvig VIII var gift med Charlotte av Hanau-Lichtenberg, dotter till Johan Reinhard III (1665-1736) som var den siste regerande greven över Hanau-Lichtenberg. Charlotte hade ursprungligen haft för avsikt att ingå äktenskap med Vilhelm (VIII) av Hessen-Kassel, men det föll på grund av religiösa skillnader där den tilltänkte maken var kalvinist och hon var lutheran. Eftersom Ludvig VII också var luthersk trosbekännare så föll valet på honom istället.

Äktenskapet ingicks 5 april 1717. I äktenskapet föddes följande avkomma:

 Ludvig IX av Hessen-Darmstadt, 1719–1790. Gift med Karolina av Birkenfeld-Zweibrücken (6 barn).
 Charlotte Wilhelmine Friederike, 1720–1721.
 Georg Wilhelm av Hessen-Darmstadt, 1722–1782. Gift med Maria Lovisa Albertina av Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (9 barn).
 Luise Caroline av Hessen-Darmstadt, 1723–1783. Gift med Karl Fredrik av Baden (5 barn).
 Auguste, 1725–1742.
 Johann Friedrich Karl, 1726–1746.

Ludvig VIII blev änkeman den 1 juli 1726. Först efter Ludvig VIII:s död och under sonens regering avgjordes en rättslig process i tysk-romerska rikets organ där mindre delar av territorier från hustruns arv (merparten tillföll Hessen-Kassel) år 1771 kom att inkorporeras med Hessen-Darmstadt.

Anfäder

Källor 
Ludwig Wilhelm Holland: Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans aus den Jahren 1716 bis 1718 = Bibliothek des Literarischen Vereins 122. Tübingen 1874.
 
 

Personer i Tyskland under 1700-talet
Huset Hessen-Darmstadt
Födda 1691
Avlidna 1768
Personer från Darmstadt
Män
Tyska grevar